Nella storia della Svezia l'atto di successione svedese.
Nella storia dell'Inghilterra l'atto di successione inglese.
Un'altra denominazione della dichiarazione di successione